Гран-при Бельгии 1980 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе Зольдер. Автогонки прошли 4 мая 1980 года.

Гонка 

|}

 Быстрый круг: Жак Лаффит - 1:20,88

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии